Luis Uribe puede referirse a:

Personas
 Luis Uribe Orrego, el último comandante de la Corbeta Esmeralda
 Luis Uribe (actor mexicano), un actor mexicano nacido el 6 de agosto de 1952
 Luis Uribe (actor chileno)
Luis Uribe el marido de Nailubys zalazar solo de ella

Buques
 Teniente Uribe (LM-39)